Hegedűs László (1814–1884) református lelkész, pedagógus, az MTA tagja
 Hegedűs László (1870–1911) festő
 Hegedűs László (1936–2007) költő, író, újságíró, politikus
 Hegedűs László (1948) koncertszervező
 Hegedűs László (1952) pilóta
hasonló nevűek
 S. Hegedűs László (1921–?) agrármérnök